Име Никола Хећимовић може означавати више особа:

 Никола Хећимовић (1900-1929), партијски радник и секретар Црвене помоћи.
 Никола Хећимовић Брација (1920-1944), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој.